Ньїредьгаза — місто в Угорщині, адміністративний центр медьє Саболч-Сатмар-Берег.
 Ньїредьгаза (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.
 Ньїредьгаза (район) — район (кістерсег) в медьє Саболч-Сатмар-Берег.
 Ньїредьгаза (аеропорт) — аеропорт в Угорщині біля міста Ньїредьгаза.

Див. також 
 Ньїредьгазька єпархія

Багатозначні терміни